

Presentación previa 
El ruso Yevgueni Donskoi fue el campeón defensor. No pudo defender su título tras caer derrotado en cuartos de final ante el ucraniano Illya Marchenko.

El kazajo Andrey Golubev fue el nuevo campeón del torneo tras derrotar en la final al ruso Andrey Kuznetsov por 6-4 y 6-3

Cabezas de serie 

 Teimuraz Gabashvili (Semifinales)
 Yevgueni Donskoi (Cuartos de final)
 'Andrey Golubev (Campeón)
 Andrey Kuznetsov (Final)

<ol start="5">
  Illya Marchenko ''(Semifinales)
  Radu Albot ''(Primera ronda)
  Konstantin Kravchuk ''(Segunda ronda)
  Alexander Kudryavtsev (Primera ronda)</li>
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 

 Cuadro de individuales
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Siberia 2013